Нинорово — название населённых пунктов в России:

 Нинорово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Нинорово — деревня в Угличском районе Ярославской области.